! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 33001–33100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 33101–33200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 33201–33300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 33301–33400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 33401–33500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 33501–33600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 33601–33700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 33701–33800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 33801–33900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 33901–34000 [ editare]

Lista planetelor minore (033001-034000)